CFN steht für:
 Canadian Forces Network
 Flughafen Donegal (IATA-Code), irischer Regionalflughafen

Abkürzung